Клины — топоним:

Белоруссия 
 Клины — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.
 Клины — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.

Россия 
 Клины — посёлок в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Клины — село в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Клины — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Клины — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Клины — урочище в Износковском районе Калужской области.
 Клины — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Клины — деревня в Зуевском районе Кировской области.
 Клины — деревня в Морховском сельском поселении Холмского района Новгородской области. 
 Клины — деревня в Тогодском сельском поселении Холмского района Новгородской области.
 Клины — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Клины — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Клины — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Клины — деревня в Переславском районе Ярославской области.

Украина 
 Клины — село в Алёшковском районе Херсонской области.

См. также 
 Клин